Кубок Йохана Кройфа 2003 года () — 14-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2002/03 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2002/2003 «Утрехт». Встреча состоялась 10 августа 2003 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт 
 Eerste succesje verhult problemen PSV. Leidsch Dagbald, 11 augustus 2003, pagina 11
 PSV zoekt de ideale nummer 10. Provinciale Zeeuwse Courant, 11 augustus 2003, pagina 23

2003
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Утрехт»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2003 году
События 10 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме
Август 2003 года